Ceresole d'Alba – comune italiano nella provincia di Cuneo
Ceresole Reale – comune italiano nella città metropolitana di Torino

Pagine correlate 
 Lago di Ceresole
 Battaglia di Ceresole
 Punta di Ceresole
 Pierre Ceresole